Мельницкий — фамилия:
 Мельницкие — дворянский род.
 Мельницкий, Александр Сергеевич (1883—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга (1940).
 Мельницкий, Валериан Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; 16 декабря 1877.
 Мельницкий, Дмитрий Петрович — Георгиевский кавалер; капитан; 26 августа 1916.
 Мельницкий, Евгений Константинович — Георгиевский кавалер; поручик; 30 декабря 1915.
 Мельницкий, Иван Петрович (1878—1937) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Мельницкий, Леонид Сократович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 15 января 1917.